Atalante () steht für:

 Atalante, eine jungfräuliche Jägerin in der griechischen Mythologie
 Atalante, Schwester des Diadochen Perdikkas (4. Jahrhundert v. Chr.), siehe Perdikkas (Diadoche)
 eine antike Stadt in der makedonischen Region Bottiaia am Fluss Axios, dem heutigen Vardar
 (36) Atalante, Asteroid
 L’Atalante-Becken, hypersaliner Salzsee am Grund des östlichen Mittelmeeres

Technik:
 mehrere Schiffe, siehe Liste von Schiffen mit dem Namen Atalante
 Type 57 S Atalante, ein Sportwagen, siehe Bugatti Type 57

Kultur:
 Atalante (Film), Film von Jean Vigo (1934)
 Atalante (Comic), eine Comic-Reihe (seit 2001)
 Atalantë, Name einer fiktiven Insel in der Mythologie J. R. R. Tolkiens, siehe Regionen und Orte in Tolkiens Welt#Númenor

Siehe auch:
 Atalanta
 Atalanti